La Granja se poate referi la:
La Granja (Cáceres), un oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
La Granja d'Escarp, un oraș din Spania, situat în provincia Lleida din comunitatea autonomă Catalonia.
La Granja de la Costera, un oraș din Spania, situat în provincia Valencia din comunitatea autonomă Comunitatea Valenciană.
La Granja, Chile,  un oraș și comună din provincia Santiago, regiunea Metropolitană Santiago, Chile